Daniluk ist der Familienname folgender Personen:
 Iwona Daniluk (* 1973), polnische Biathletin
 Jacek Daniluk (1961–1986), polnischer Reitsportler
 Jan Daniluk (* 1984), polnischer Historiker
 Piotr Daniluk (* 1982), polnischer Sportschütze